

Patronymie
 Kees Meeuws (1974- ) est un joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Walter Meeuws (1951- ) est un footballeur et entraîneur belge.

Musique
 Meeuws 2 est le deuxième album du groupe de rock belge Sharko.